Do rywalizacji w drugiej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 18 reprezentacji. Zostały one podzielone na sześć grup, w których znalazły się po 3 zespoły.

Do grupy G trafiły reprezentacje Niemiec, Portoryka oraz Włoch.

Mecze w grupie G rozegrane zostały pomiędzy 30 września a 2 października w PalaCatania w Katanii.

Tabela

Mecze

Portoryko - Niemcy 
Czwartek, 30 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaCatania, Katania - Widzów: 2 000
Czas trwania meczu: 82 minuty

Niemcy - Włochy 
Piątek, 1 października 2010
21:05 (UTC+2) - PalaCatania, Katania - Widzów: 5 000
Czas trwania meczu: 106 minut

Włochy - Portoryko 
Sobota, 2 października 2010
21:05 (UTC+2) - PalaCatania, Katania - Widzów: 5 000
Czas trwania meczu: 108 minut

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010